elo – rasa psa
 Elo – stolica tytularna Kościoła katolickiego w Hiszpanii
 Arpad Elo – amerykański fizyk węgierskiego pochodzenia, szachista
 ranking szachowy, elo – ranking szachowy, nazywany także rankingiem Elo
 Electric Light Orchestra – brytyjska grupa rockowa, znana także pod skrótem ELO
 Elo – model maszyny do powielania i druku

Przypisy